Chudina může znamenat:

 Vrstva lidí, postižených chudobou

 Chudina (rod), rod rostlin z čeledi brukvovitých
 Chudina hajní
 Chudina Hoppeova
 Chudina vždyzelená
 Chudina zední